Hamipteridae è una piccola famiglia estinta di pterosauri ornithocheiromorphi vissuta nel Cretaceo inferiore, circa 125-120 milioni di anni fa (Aptiano), in Cina e in Spagna.

Classificazione 
Il seguente cladogramma si basa sulla topologia recuperata dagli studi di Pêgas et al. (2019). Nelle analisi eseguite, Pêgas et al. identificarono Hamipteridae come sister taxon della famiglia Anhangueridae, all'interno di Anhangueria.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri